Die Liste der Auszeichnungen und Medaillen von Malaysia enthält die nach ihrem Rang sortierten Auszeichnungen und Medaillen, die vom jeweils herrschenden Yang di-Pertuan Agong im Namen des Staates Malaysia verliehen werden. Die Verleihungen finden normalerweise anlässlich des Geburtstages des Herrschers statt.

Weblinks 
 Liste der Träger von Auszeichnungen, Orden und Medaillen seit 1964. malaysianmonarchy.org.my, offizielle Liste des Ceremonial and International Conference Secretariat Division, Prime Minister’s Department; abgerufen am 29. November 2011.

Einzelnachweise 

Orden und Ehrenzeichen (Malaysia)